Höffen bezeichnet:

 Höffen (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Höffen (Lohmar), Stadtteil von Lohmar, Nordrhein-Westfalen